День нотариата:

 День нотариата (Россия)
 День нотариата (Украина)